Loverboy pode se referir:

 Loverboy (banda), banda de hard rock
 Loverboy (canção), gravada por Mariah Carey
 Loverboy (1989), filme com Patrick Dempsey
 Loverboy (2005), filme com Kyra Sedgwick e Matt Dillon

Desambiguação